Грузинците са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 34 199 души, или 0,07 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на грузинците според преброяванията на населението през годините:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост и дял на грузинците според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Източници 

Украйна
Етнически групи в Украйна